Brandon Alex Taylor (n. 1990), giocatore di football americano statunitense
 Brandon Charles Malik Taylor (n. 1994), cestista statunitense